Agregat significa unit o agrupat de manera atapeïda. S'usa en els següents camps:
 Agregat (material): Material constituït per la mescla macroscòpica de dos o més components.
 Agregat (botànica). S'usa per a descriure flors i fruits atapeïts.
 Agregat (arqueologia): Conjunt d'estris relacionats trobats en un jaciment arqueològic.
 Agregat (economia): Conjunt de variables estadístiques predefinit que permet calcular magnituds globals de l'activitat econòmica.
 Agregat (diplomàcia): Membre d'una missió diplomàtica.
 Agregat (geologia): Roca clàstica.
 Agregat (teoria de conjunts): Conjunt.
 Agregat (marina mercant): Estudiant dels estudis de la marina mercant en pràctiques per obtenir el títol de pilot.
 Agregat (geografia): Antic municipi rural unit a un altre, del qual en depèn administrativament.
 Agregat (educació): Professor numerari de l'educació secundària que té la plaça en propietat però que no és catedràtic.
 Agregat (universitat): Acreditació atorgada per AQU Catalunya per a accedir a una plaça indefinida com a personal laboral docent i investigador. També s'anomena Acreditació de recerca.
 Agregat (química)